Каменный Ключ — топоним в России:
 Каменный Ключ — посёлок при станции, Прокопьевский район, Кемеровская область
 Каменный Ключ — деревня, Прокопьевский район, Кемеровская область
 Каменный Ключ — деревня, Малмыжский район, Кировская область
 Каменный Ключ — местечко, Пий-Хемский район, Республика Тыва
 Каменный Ключ — деревня, Можгинский район, Удмуртская республика
 Каменный Ключ — деревня, Вавожский район, Удмуртская республика
 Каменный Ключ — деревня, Агрызский район, Республика Татарстан
 Каменный Ключ — деревня, Куединский район, Пермский край
 Каменный Ключ — деревня, Чайковский городской округ, Пермский край
 Каменный Ключ — озеро в Бурятии

См. также 
 Каменные Ключи